Вы́боры в Пала́ту депута́тов и Сена́т Румынии прошли 11 декабря 2016 года. Выборы были проведены в рамках новой избирательной системы, принятой в 2015 году, которая предусматривала возвращение к пропорциональной избирательной системе, в последний раз используемой в выборах 2004 года. Новое избирательное законодательство предусматривает норму представительства для депутатов  жителей и для сенаторов  жителей. В результате выборов были избраны 466 депутатов (308 депутатов, 18 депутатов национальных меньшинств, и 134 сенаторов). Румынская диаспора будет представлена 4 депутатами и 2 сенаторами. Впервые стало возможным голосование по почте для этого типа выборов.

Итоги 
По итогам выборов, победу одержала Социал-демократическая партия, получившая большинство мест и Палате депутатов и Сенате Румынии. Помимо социал-демократов в обе палаты парламента проходят национал-либералы, представители партий Союз «Спасите Румынию», Демократический союз венгров Румынии, Альянс либералов и демократов и «Народное движение».

 Результаты парламентских выборов 11 декабря 2016 в Румынии
|-
!! rowspan="2" colspan="2" style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan="2" valign=center|Партии и коалиции
! style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="4" | Палата депутатов
! style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="4" | Сенат
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Мест
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/−
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Мест
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/−
|-
|bgcolor="B31B1B"|
|align=left|Социал-демократическая партия
|align="right"|
|align="right"|44,14 %
|align="right"|154
|align="right"|4
|align="right"|
|align="right"|45,68 %
|align="right"|67
|align="right"|8
|-
|bgcolor="FFFF00"|
|align=left|Национал-либеральная партия
|align="right"|
|align="right"|19,45 %
|align="right"|69
|align="right"|31
|align="right"|
|align="right"|20,42 %
|align="right"|30
|align="right"|20
|-
|bgcolor="0070BB"|
|align=left|Союз «Спасите Румынию»
|align="right"|
|align="right"|8,61 %
|align="right"|30
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|8,92 %
|align="right"|13
|align="right"|—
|-
|bgcolor="006400"|
|align=left|Демократический союз венгров Румынии
|align="right"|
|align="right"|6,21 %
|align="right"|21
|align="right"|3
|align="right"|
|align="right"|6,24 %
|align="right"|9
|align="right"|
|-
|bgcolor="1A8ABA"|
|align=left|Альянс либералов и демократов
|align="right"|
|align="right"|5,46 %
|align="right"|20
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|6,01 %
|align="right"|9
|align="right"|—
|-
|bgcolor="90ee90"|
|align=left|Партия «Народное движение»
|align="right"|
|align="right"|5,19 %
|align="right"|18
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|5,65 %
|align="right"|8
|align="right"|—
|-
|bgcolor="0000ff"|
|align=left|«Единая Румыния»
|align="right"|
|align="right"|2,70 %
|align="right"|0
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|2,95 %
|align="right"|0
|align="right"|—
|-
|bgcolor="#0047AB"|
|align=left|«Великая Румыния»
|align="right"|
|align="right"|1,01 %
|align="right"|0
|align="right"|
|align="right"|
|align="right"|1,18 %
|align="right"|0
|align="right"|
|-
|bgcolor="CECECE"|
|align=left|Партии национальных меньшинств
|align="right"|
|align="right"|1,29 %
|align="right"|17
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|bgcolor="CECECE"|
|align=left|Независимые кандидаты
|align="right"|
|align="right"|1,10 %
|align="right"|0
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|0,30 %
|align="right"|0
|align="right"|—
|-
|bgcolor="CECECE"|
|align=left|Другие
|align="right"|
|align="right"|2,14 %
|align="right"|0
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|2,63 %
|align="right"|0
|align="right"|—
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan="2"|Всего (39,48 %)|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"||width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|329|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|—|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"||width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|136|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|—'|}

 Примечания 

 Ссылки 
 Biroul Electoral Central — Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016 , parlamentare2016.bec.ro''
 Rezultate Alegeri Parlamentare 2016 Exit Poll 

Парламентские выборы в Румынии
2016 год в Румынии
Румыния
Декабрь 2016 года